Ratmann steht für:

 Ratmann, deutscher Mönchspriester, siehe Ratmann-Sakramentar
 Ratmann, frühere Bezeichnung für Ratsherr

Siehe auch:
 Rathmann
 Radmann